

Cinema 
 The Game of Life – cortometraggio del 1914 diretto da E. A. Martin
 The Game of Life – cortometraggio del 1915 diretto da Ulysses Davis
 The Game of Life – film del 1915 diretto da Guy Coombs
 The Game of Life – film del 1922 diretto da G.B. Samuelson

Musica 
 The Game of Life – album degli Arsonists Get All the Girls del 2007